Lihula se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Lihula, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Localități
 Lihula, oraș în Județul Lääne, Estonia